Neuf-Janvier ou IX-Janvier ou 9-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

9 janvier,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date. Cependant, aucun odonyme contenant cette date écrite en français n'a été recensé à fin 2016.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en français

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 9 de Enero » ou « Nueve de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 9 de Enero », à Emiliano Zapata, dans l'État de Morelos.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
09